Лай может означать:

 Лай — способ коммуникации собак.
 Лай — одно из названий чинского языка.

Имя собственное 
 Лай, или Лаий, — персонаж древнегреческой мифологии.
 Лай (賴) — китайская фамилия, среди носителей которой известны:
 Лай Вэньгуан — участник народных восстаний в XIX веке.
 Лай Чансин (род. 1958) — современный предприниматель.
 Лай Чжуэнь (род. 1996) — тайваньский боксёр.
 Лай, Вильгельм Август (1862—1926) — немецкий педагог.

Топоним 
 Лай (приток Чулыма) — река в Томской области.
 Лай (приток Оленицы) — река в Мурманской области.
 Лай — улица в Таллине.
 Лай — улица в Тарту.
 Лай () — коммуна во Франции.
 Лай (царство)